Чемпіонат СРСР з футболу 1960 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 142 команди. Переможцем став «Труд» (Воронеж).

Зональний етап

1 зона РРФСР

2 зона РРФСР

3 зона РРФСР

4 зона РРФСР

5 зона РРФСР

1 зона УРСР

2 зона УРСР

1 зона Союзні республіки

2 зона Союзні республіки

Фінали

Фінал РРФСР

Фінал УРСР 

«Металург» (Запоріжжя) здобув право зіграти перехідні матчі з командою УРСР.

Перехідні матчі: 
03.11.1960 «Шахтар» (Сталіно) — «Металург» (Запоріжжя) 2:0 
06.11.1960 «Металург» (Запоріжжя) — «Шахтар» (Сталіно) 1:0

«Шахтар» (Сталіно) зберіг прописку в класі «А».

Фінал Союзні республіки

Посилання 
 RSSSF 
 1960 helmsoccer.narod.ru 

1960
СРСР